Закръглеността на гласните звукове се отнася до степента на закръглено положение, което устните заемат при учленението на дадена гласна. Същият процес при съгласните звукове е известен като „лабиализация“. При образуването на закръглена гласна, устните заемат наподобяваща окръжност позиция, докато незакръглените гласни се произнасят с по-отпуснати устни.

Таблицата с гласни звукове на Международната фонетична азбука поставя (при подреждането по двойки) незакръглените гласни от лявата страна, а закръглените — от дясната. Съществуват и диакритични знаци, обозначаващи степента на закръгленост (съответно „дясно полукръгче“  за по-закръглени и „ляво полукръгче“  за по-малко закръглени гласни). Същите знаци понякога се прилагат и към съгласни звукове, обозначавайки степента на лабиализация.

Видове закръгляне 

Съществуват два вида закръгляне на гласните звукове: изпъкнало (вътреустнено) и сгъстено (външноустнено). При вътреустненото (или изпъкнало) закръгляне, двата крайчеца на устата се събират и устните изпъкват тунелообразно навън, показвайки вътрешната си повърхност. При външноустненото (или сгъстено) закръгляне, двата крайчеца на устата отново се събират, но устните също се сближават водоравно (сгъстено) и не изпъкват навън, разкривайки единствено външната си част.

Разграничаването между изпъкнали  и сгъстени  закръглени гласни се наблюдава и при полугласните  и , както и при лабиализацията.

Закръгленост и лабиализация 
Изпъкналото закръгляне на гласните е звуковото съответствие на явлението лабиализация при съгласните. Бидейки такива, закръглените гласни и лабиализираните съгласни звукове въздействат един на другиго посредством уеднаквяването по звучност (фонетична асимилация): закръглените гласни лабиализират съгласните, а лабиализираните съгласни закръглят съседните на тях гласни.

В повечето езици подобни закономерности представляват пренебрежима фонетична подробност, но в някои случаи тези явления са значими. В мандаринския китайски например, незакръглената гласна  се произнася , когато се намира след лабиализирани съгласни. Това е отбелязано и в транслитерацията пинин – задноезичното  (хъ) и устненото  (бу). Във виетнамския език се наблюдава противоположното явление – задноезичните  и  (нг) се произнасят като лабиализирани  и , и даже като устнено-задноезичните  и , когато стоят след закръглените гласни  или .
В северозападните кавказки езици, както и в сепикския език на Папуа - Нова Гвинея, някои закръглени гласни са се превърнали в незакръглени, прехвърляйки закръглеността към съседната съгласна, което превръща сепикските  и  във фонемите  и .

Бележки

Източници 
 Catford, J. C. (1982) Fundamental Problems in Phonetics. Bloomington: Indiana University Press.
 IPA – The International Phonetic Association (1999). Handbook of the International Phonetic Association. Cambridge: Cambridge University Press.
 Ladefoged, P. & Maddieson, I. (1996). The Sounds of the World's Languages. Oxford: Blackwell. ISBN 0-631-19814-8.
 Trask, R. L. (1996). A dictionary of phonetics and phonology. Routledge: London & New York.

Вижте също 
 Относително учленение на звуковете

Фонетика и фонология